Höderath steht für

 Höderath (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Höderath ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Höderath (* 1973), deutscher Keyboarder der Fusion- und Jazzmusik